Інженерний захист інформації — попередження руйнування носія інформації внаслідок навмисних дій або природного впливу інженерно-технічними засобами (сюди відносять обмежуючі конструкції, охоронно-пожежна сигналізація).

Інженерний ЗІ є частиною комплексної системи захисту інформації.

В Україні 
Закон України визначає інженерний ЗІ як складову технічного захисту інформації. Але засоби і методи інженерного та технічного ЗІ дуже різняться хоча і мають спільну мету використання. Для прикладу: засоби обмеження доступу на територію і програмні засоби забезпечення автетифікації згідно із законодавчим визначенням складають одну категорію.

Примітки 

Захист інформації
Інженерія